Oscar Cohn ist der Name folgender Personen:

* Oscar Cohn (Schriftsteller) (1839–1893), deutscher Schriftsteller 

 Oscar Cohn (1869–1934), deutscher Politiker (SPD, USPD), siehe Oskar Cohn